Streukreis steht für:
 Region, in der eine Streuung auftritt, siehe Streukreisradius
 einen Effekt in der Fotografie, siehe Zerstreuungskreis
 den mittels Werbung anvisierten Personenkreis, siehe Zielgruppe